Sonnets, roundels, madrigals, etc. – tomik wierszy Jonathana Dwighta Vintona (1831-1903), opublikowany w Filadelfii w 1888. Zbiorek zawiera utwory realizujące ustalone schematy gatunkowe, w tym sonety. Formy te były popularne w tamtym czasie, czego przykładem jest między innymi twórczość Algernona Charlesa Swinburne’a. Oprócz własnych liryków poety znalazły się w nim tłumaczenia. Tomik został zadedykowany W.M.F. Deckerowi w dowód przyjaźni (In Friendship). 

A bright spring day has flown. The warming rays 
Which all day long have played upon the fields 
Where once more Nature in her kindness wields 
Her magic wand, are passing from my gaze. 

From the outskirting trees the echoing lays 
Of evening song-birds – now the forest yields, 
And sun-lit tree-tops, like broad flashing shields, 
Wave in the breeze that with them softly plays. 

How pleasantly the distant brook lifts up 
Its voice to bid the sun a brief good by! 
But gathering stillness round me seems to reign, 

As if tired man from some somnific cup 
Had drunk, and sleeps, while in the darkness I, 
Lost in reflection, all alone remain. 
(A Sunset in the Forest)

Przypisy

Bibliografia 
 
Amerykańskie utwory poetyckie
Utwory literackie z 1888
Cykle sonetów